Джеймс Уилби: Уилби, Джеймс (род. 1958) — британский актёр.
 Уилби, Джеймс (род. 1993) — британский пловец.